Сёрен Йохансен (; ) — эмерит-профессор экономики Копенгагенского университета.

Гимназию окончил в 1958 году; в 1964 году окончил Копенгагенский университет по специальности «математическая статистика» (Cand. stat), в 1974 году удостоен докторской степени (Ph.D.) за диссертацию по теме «Проблема вложения для цепей Маркова».

С 1964 года работал в Институте математической статистики Копенгагенского университета, в 1989—2007 годах в должности профессора. С 2007 года — эмерит-профессор эконометрики экономического факультета Копенгагенского университета.

В 1996—2001 годах работал профессором эконометрики на экономическом факультете  во Флоренции. С 2007 года — сотрудник Центра исследований в области эконометрического анализа временных рядов (CREATES) Орхусского университета.

Был пощником редактора журналов  и  в 1974—1981 годах, помощник редактора в 1985—1986 годах, редактор 1986—1990 годах , заместитель главного редактора  с 1990 года, заместитель главного редактора Econometrica с 1997 года.

Член Датской королевской академии наук и литературы, почётный член Датского общества теоретической статистики, член Европейской академии, член с 1964 года и феллоу с 1973 года , избранный член Международного статистического института с 1976 года, фелло Эконометрического общества с 2000 года.

Женат на профессоре экономики Копенгагенского университета Катарине Юзелиус.

Награды:
 1967 — золотая медаль Копенгагенского университета за диссертацию о применении экстремальной точки;
 1997 — премия Henriksens Fund, за выдающиеся исследования;
 1993—1996 — самый цитируемый европейский экономист по версии Айхенбергера и Фрая (2000);
 1990—2000 — самый цитируемый исследователь в мире в экономических журналах по версии Купа (2003, JEEA);
 2003 — вошёл в листинг Who’s Who in Economics;
 2017 — почётный доктор (honoris causa) Орхусского университета;
 2019 — Clarivate Citation Laureates.

Библиография 

 Corrigendum: Analysis of the forward search using some new results for martingales and empirical processes/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., Nov 2019, In : Bernoulli. 25, 4A, p. 3201
 Models Where the Least Trimmed Squares and Least Median of Squares Estimators Are Maximum Likelihood/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 Sep 2019, 39 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-11).
 Uniform Consistency of Marked and Weighted Empirical Distributions of Residuals/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 18 Jun 2019, 22 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-09).
 The Analysis of Marked and Weighted Empirical Processes of Estimated Residuals/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 28 May 2019, 30 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-05).
 The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes/ Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 Mar 2019, 55 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-02).
 Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models/ Johansen, Søren, 10 Jan 2019, In : Econometrics. 7, 1, 10 p.
 Boundedness of M-estimators for linear regression in time series/ Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, In : Econometric Theory. 35, 3, p. 653—683
 Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 Dec 2018, In : Journal of Time Series Analysis. 40, 4, p. 519—543
 Cointegration and Adjustment in the Infinite Order CVAR Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models/ Johansen, Søren, 29 May 2018, 9 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 18-05).
 Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 May 2018, 27 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 18-04).

Примечания 

Почётные доктора Копенгагенского университета
Действительные члены Эконометрического общества